Чоучи () — китайско-дийское государство, существовавшее во II—VI веках на территории северо-западного Китая.

Царство Чоучи было расположено на территории современной провинции Ганьсу. Политическая история этого государства почти не известна. Основателем царства был «було дашуай» Ян Тэн, выходец из рода Ян.

Правители Чоучи, Усина и Иньпина 

Шестнадцать варварских государств
Государства в истории Китая
Монгольские государства